Энез (, также Энос, ) — город и район в Восточной Фракии (Северо-западная Турция), ил Эдирне, к юго-востоку от устья реки Марица.

По переписи 2007 года в городе проживали 3 752 жителей. Национальный состав: греки - 65%, турки - 30%, другие - 5%.

Достопримечательности 
к северо-востоку от города расположен национальный парк Озеро Гала.

История 
Энос () известен как древнегреческий город, входил в состав Византии.

Между 1355 и 1456 годами Энос был владением Генуэзской республики, пока не был взят османским султаном Мехмедом Фатихом.

В августе 1829 года русские войска под командованием Владимира Карловича Сиверса заняли город в ходе русско-турецкой войны 1828—1829 годов.

В 1912 году в ходе Первой Балканской войны Энез был взят армией Болгарии. Город — крайний пункт линии Мидия — Энос, территории, которую по Лондонскому мирному договору Османская империя уступала Балканскому союзу.

После 1913 года, по итогам Второй Балканской войны Энез вернулся под власть Османской империи. С 1918 по 1922 год находился под контролем греческой армии. По Севрскому миру город должен был перейти к Греции, но по Лозанским соглашениям 1922 года остался в пределах Турецкой республики.

Из Эноса родом герой греческой освободительной войны 1821—1830 годов Георгиос Митафис (), который погиб в битве за Афины в 1827 году, а также героиня греческой освободительной войны Домна Висвизи.

В 1912 году в городе и районе проживало:

Греки - 3 600 чел.

Турки - 3 590 чел.

Источник: George Sotiriadis: An Ethnological Map Illustrating Hellenism in the  and, 1918

См. также 
 Святой Олимпий Фракийский (Olympius), епископ Эноса
 Святой Амвросий Белокриницкий (Попович)

Ссылки 
 Официальный сайт района
 Официальный сайт города

Города Турции
Районы Эдирне
Города Византии